Two Weeks est un film américain réalisé par Sidney Franklin, sorti en 1920 ;
Two Weeks est un film américain réalisé par Steve Stockman, sorti en 2006 ;
Two Weeks est un film américain réalisé par Lori Nelson Lee, sorti en 2009.
 Two Weeks est une série télévisée sud-coréenne diffusée en 2013 sur MBC.